

Informatica 
 Adobe Shockwave (ex Macromedia Shockwave) – lettore multimediale
 ShockWave Flash – formato di file

Musica 
 Shockwave – album discografico dei Decoded Feedback del 2003
 Shock Wave – canzone dell'album Never Say Die! dei Black Sabbath del 1978
 Shockwave – canzone dei Black Tide
 Shockwave – singolo di Liam Gallagher del 2019

Personaggi 
 Shockwave – personaggio dei G.I. Joe
 Shockwave – personaggio dei fumetti Marvel Comics
 Shockwave – personaggio dei Transformers, membro dei Decepticon, noto in Italia anche come "Brutal"

Televisione 
 Onda d'urto (Shockwave) – episodio di Star Trek: Enterprise diviso in prima e seconda parte, appartenenti rispettivamente alla prima e alla seconda stagione

Trasporti 
 Shockwave – camion con motori jet

Pagine correlate 
 Onda d'urto